Подсо́бное Хозя́йство — деревня  в  Смоленской области России,  в Сафоновском районе. Население – 56 жителей (2007 год)  .  Расположена в центральной части области к западу от города Сафонова, в 1 км южнее автодороги .  В 2,5 км юго-западнее деревни железнодорожная станция Максимово на линии Москва — Минск.  Входит в состав Вышегорского сельского поселения.

Экономика 
Сельхозпредприятие, магазин .

Примечания 

Населённые пункты Сафоновского района